George Dixon (ontdekkingsreiziger) (1748-1795), Brits ontdekkingsreiziger
 George Dixon (bokser) (1870-1908), Canadees bokser
 George Dixon (rugbyspeler) (1901-1991), Amerikaans rugbyspeler
 George Dixon (muzikant) (1909-1994), Amerikaans trompettist